El topónimo Sergude puede hacer referencia a:

 Sergude (Boqueijón), parroquia civil española del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña, Galicia.
 Sergude (Carral), parroquia civil española del municipio de Carral, provincia de La Coruña, Galicia.
 Sergude (Lugo), localidad española de la parroquia de Villaquinte, del municipio de Carballedo, provincia de Lugo, Galicia.
 Sergude (Orense), localidad española de la parroquia de Navío, del municipio de San Amaro, provincia de Orense, Galicia.
 Sergude (Puenteceso), localidad española de la parroquia de Jornes, del municipio de Puenteceso, provincia de La Coruña, Galicia.